Latona — deusa greco-romana chamada Leto em grego
Leto (mitologia) — personificação romana da morte
Pomponio Leto — humanista italiano do século XV
68 Leto — asteroide
Egypt Lake-Leto — região censitária da Florida, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos